Herb powiatu łosickiego próbowano przyjąć w 2003 roku. Projekt uzyskał jednak negatywną opinię Komisji Heraldycznej. Komisja zwróciła uwagę na zasadnicze błędy jakimi było użycie niespotykanego w herbach polskich podziału na trzy pola oraz wykorzystanie nieuszczerbionych godeł: wojewódzkiego i stolicy powiatu. Herb został ustanowiony mimo to Uchwałą Nr V/29/03 Rady Powiatu Łosickiego z dnia 20 marca 2003 r. Uchwała ta została uchylona przez wojewodę mazowieckiego. Decyzję wojewody powiat zaskarżył w sądzie, ale sąd odrzucił zarzuty. W związku z tym, do czasu opracowania poprawnych symboli, powiat pozostaje bez herbu.

Odrzucony projekt 
Odrzucony projekt, stworzony przez Centrum Heraldyki Polskiej, przedstawiał tarczę herbową o trzech polach. W polu pierwszym czerwonym orzeł biały w koronie ze skrzydłami rozpostartymi. W polu drugim Rycerz w zbroi złotej, w prawej, uniesionej ręce dzierżący miecz srebrny, a w lewej tarczę, na której widnieje złoty krzyż podwójny na błękitnym tle. W polu trzecim koń srebrny kroczący, zwrócony w prawo z uniesioną prawą, przednią nogą (herb Łosic).

Łosicki
Powiat łosicki